

Sport 
 gol – pojedynczy punkt w piłce nożnej
 Gol samobójczy – w piłce nożnej i innych sportach skuteczny strzał w kierunku własnej bramki
 Złoty gol – nieużywana obecnie zasada w piłce nożnej dotycząca dogrywek
 Srebrny gol – nieobowiązująca już zasada gry w piłkę nożną dotycząca dogrywek piłkarskich systemem pucharowym bądź eliminacyjnym
 Gol Częstochowa – częstochowski klub piłki nożnej kobiet

Lokalizacje 
 Gol – miasto w Norwegii
 Xilin Gol – związek w Chinach, w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna
 Park Narodowy Ag-Gol – park narodowy w Azerbejdżanie

Rzeki 
 Chalchyn gol – rzeka płynąca przez terytoria wschodniej Mongolii i północne Chiny
 Chowd gol – rzeka w Mongolii
 Dzawchan gol – rzeka w Mongolii
 Orchon gol – rzeka w Mongolii
 Tuul gol – rzeka w środkowej Mongolii
 Üür gol – rzeka w Mongolii

Postacie 
 Janusz Gol – polski piłkarz

Filmy 
 Gol! – amerykański film
 Gol 2 – amerykański film
 Gol 3 – amerykański film
 Zwycięski gol – amerykańsko-brytyjski film obyczajowy

Pozostałe 
 Canal+ Gol – piąty z polskich kanałów francuskiej sieci Canal+
 Gol stavkirke – kościół klepkowy z Gol
 Gry-Online (GOL) – polski portal o grach komputerowych
 Gol Transportes Aéreos – brazylijska linia lotnicza
 Katastrofa lotu Gol Transportes Aéreos 1907 – katastrofa lotnicza, do której doszło 29 września 2006 w Brazylii
 Volkswagen Gol – samochód produkowany przez spółkę Volkswagen AG